Dvořák je obvyklé české příjmení odvozené od slova dvůr. Význam příjmení je "ten ze dvora" neboli hospodář na velké usedlosti. V cizích jazycích se často píše bez diakritiky jako Dvorak.

Mužský tvar 
 Adam Dvořák (* 1973), filmový střihač a producent
 Alois Dvořák (1916–1941), československý pilot
 Ann Dvorak (1912–1979), americká filmová herečka
 Antonín Dvořák (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Antonín Dvořák (1841–1904) – světoznámý český hudební skladatel
 Arnošt Dvořák (1881–1933), dramatik, divadelní režisér a překladatel
 August Dvorak (1894–1975), americký psycholog, spolutvůrce Dvorakovy zjednodušené klávesnice
 Bedřich Dvořák kanoista
 Bill Dvořák (* 1958), česko-americký vodák, raftař
 Bohdan Dvořák (1949–2017), politik a státní úředník
 Bohuslav Dvořák (1867–1951), akademický malíř a přírodovědný ilustrátor
 Bóža Dvořák (1864–1954), architekt, stavitel a geodet
 Daniel Dvořák, vícero nositelů, viz rozcestník
 David Dvořák (* 1992), český profesionální bojovník
 Dominik Dvořák (* 1992), bobista a atlet
 Douglas Dvorak, americký volejbalista
 Drahomír Dvořák (1922–?), komunistický politik
 Dušan Dvořák (* 1962), český adiktolog
 Emanuel Dvořák (1861–1907), český stavitel a architekt
 Emil Dvořák (1925–1983), jazykovědec
 Emil Dvořák (spisovatel) (1896–1970), český drážní úředník, prozaik a básník
 Filip Dvořák (* 1988), rychlostní kanoista
 František Dvořák, vícero nositelů, viz rozcestník
 Charles Dvorak (1878–1969), americký atlet, olympijský vítěz
 Jan Dvořák, vícero nositelů, viz rozcestník
 Jan Kašpar Dvořák viz Jean Gaspard Deburau (1796–1846), česko-francouzský mim
 Jan Dvořák viz Pavel Novotný (pornoherec) (* 1977), pornoherec
 Jaromír Dvořák (1931–2004), marxistický literární historik
 Jaroslav Dvořák, vícero nositelů, viz rozcestník
 Jindřich Dvořák, vícero nositelů, viz rozcestník
 Jiří Dvořák, vícero nositelů, viz rozcestník
 John C. Dvorak (* 1952), americký počítačový publicista
 Josef Dvořák, vícero nositelů, viz rozcestník
 Kamil Dvořák (* 1978), český fotbalista
 Karel Dvořák, vícero nositelů, viz rozcestník
 Kurt Dvorak, rakouský lední hokejista
 Ladislav Dvořák, vícero nositelů, viz rozcestník
 László Dvorák, maďarský zápasník, volnostylař
 Leo Dvořák (1964–1993), právník, politik OF, poslanec FS po sametové revoluci
 Libor Dvořák (* 1948), novinář a překladatel
 Libor Dvořák (kanoista), kanoista
 Lubomír Dvořák (* 1970), experimentální fyzik
 Lukáš Dvořák (* 1982), fotograf a malíř
 Lukáš Dvořák (fotbalista) (* 1984), fotbalista
 Martin Dvořák, vícero nositelů, viz rozcestník
 Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová, soutěžní taneční pár
 Max Dvořák (1874–1921), rakouský historik umění českého původu
 Michal Dvořák (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Milan Dvořák, vícero nositelů, viz rozcestník
 Miroslav Dvořák, vícero nositelů, viz rozcestník
 Oldřich Dvořák (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Otomar Dvořák (* 1951), spisovatel, publicista, textař a scenárista
 Pavel Dvořák, vícero nositelů, viz rozcestník
 Petr Dvořák, rozcestník na další osoby s tímto příjmením
 Radek Dvořák (* 1977), lední hokejista
 Radomír Dvořák (* 1959), sochař, nositel skleněné medaile Kraje Vysočina]
 Richard Dvořák (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Rudolf Dvořák (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Šimon Dvořák (1818–1883), důlní inženýr a politik
 Štěpán Dvořák (* 1985), hasič a ultramaratonec
 Tomáš Dvořák (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Václav Dvořák, vícero nositelů, viz rozcestník
 Vernon Dvorak, americký meteorolog a vynálezce Dvorakovy metody
 Viktor Dvořák (* 1979), český herec
 Vincenc Dvořák (1848–1922), fyzik
 Vítězslav Dvořák (1910–1944), odbojář, jedna z vůdčích osobností Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD)
 Vladimír Dvořák (rozcestník), vícero nositelů, viz rozcestník
 Vlastimil Dvořák (* 1952), letec, prezident Aeroklubu ČR, komunální politik
 Xaver Dvořák (1858–1939), katolický kněz a básník
 Zdeněk Dvořák, vícero nositelů, viz rozcestník

Přechýlená podoba 
 Anna Dvořáková, více nositelek jmen
 Albína Dvořáková-Mráčková (1850–1893), básnířka
 Alena Dvořáková (* 1970), fotografka
 Anděla Dvořáková (1927–2011), předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu
 Denisa Dvořáková (* 1989), topmodelka
 Hana Dvořáková, česká chemička a filantropka
 Helena Dvořáková, více nositelek jmen
 Jana Dvořáková viz Jana D. Karlíčková (* 1963), spisovatelka
 Karolína Dvořáková (* 1964), operní pěvkyně
 Lucie Dvořáková viz DJ Lucca (* 1978), diskžokejka
 Ludmila Dvořáková (1923–2015), operní pěvkyně
 Ludmila Dvořáková (politička) (* 1933), politička KSČ z Břeclavska, poslankyně FS za normalizace
 Ľudmila Dvořáková viz Zuzka Zguriška (1900–1984), slovenská spisovatelka a překladatelka
 Marie Dvořáková (1848–1880), česká sboristka a feministka první předsedkyně spolku Vesna
 Magdalena Dvořáková (Šantrůčková; 1881–1952). koncertní a operní pěvkyně, dcera A. Dvořáka
 Markéta Dvořáková (* 1974), koncertní pěvkyně
 Miluše Dvořáková (* 1917), operní pěvkyně
 Naděžda Dvořáková (* 1939), česká architektka
 Otilie Dvořáková (1876–1952), česká operní pěvkyně, členka Národního divadla
 Otilie Suková-Dvořáková (1878–1905), česká pianistka, dcera A. Dvořáka a manželka Josefa Suka staršího
 Simona Dvořáková (* 1994), modelka a finalistka České Miss 2014
 Táňa Dvořáková, designérka
 Věra Dvořáková (1912–1942), česká pedagožka a odbojářka popravená nacisty
 Vladimíra Dvořáková (* 1957), historička, politoložka a profesorka VŠE

Objekty pojmenované po lidech s tímto příjmením 
 Dvorak (hra) – přizpůsobitelná karetní hra
 Dvorakova metoda pro odhad intenzity cyklonů
 Dvorakova odměna – pro výtečnost v telekomunikacích
 Dvorakova zjednodušená klávesnice – jiné rozložení klávesnice pojmenované po Augustu Dvorakovi
 Dvorakovo kódování – nahrazení kódů založené na rozdílnostech mezi QWERTY a Dvorakovy zjednodušené klávesnice
 Dvořákovo kvarteto – český komorní soubor
 Dvořák (kráter) – kráter na planetě Merkur pojmenovaný po skladateli Antonínu Dvořákovi
 Dvořák (planetka) – planetka č. 2055 pojmenovaná po skladateli Antonínu Dvořákovi

Podobné příjmení 
 Dvořáček

Odkazy

Související články 
 Svobodník (společenská vrstva), též svobodný dvořák

Externí odkazy 
 

Česká příjmení